Who You Are pode referir-se a:

 Who You Are (álbum de Abandon).
 Who You Are (álbum de Jessie J).
 "Who You Are" (canção), uma canção de 2010 por Jessie J.

Desambiguações de artes